Klimczak ist der Familienname folgender Personen:

 Krystyna Klimczak (* 1992), polnische Eiskunstläuferin
 Piotr Klimczak (* 1980), polnischer Leichtathlet